Верхний Умыкэй — село в Нерчинском районе Забайкальского края России. Административный центр и единственный населённый пункт сельского поселения «Верхнеумыкэйское».

География 
Село находится в северо-западной части района, на правом берегу реки Большой Умыкей (приток Нерчи), на расстоянии примерно 15 километров (по прямой) к северу от города Нерчинска. Абсолютная высота — 573 метра над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной холодной зимой. Средняя температура самого тёплого месяца (июля) составляет 18 — 20 °С (абсолютный максимум — 38 °С). Средняя температура самого холодного месяца (января) — −28 — −30 °С (абсолютный минимум — −54 °С). Годовое количество осадков — 300—350 мм. Продолжительность безморозного периода составляет 100—110 дней.
Часовой пояс

История 
Основано в 1950 году.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 52,7 %, женщины — соответственно 47,3 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 96 % из 263 чел.

Инфраструктура 
В селе функционирует МУП «Нерчинский конезавод».

Улицы 
Уличная сеть села состоит из двух улиц:
 ул. Центральная
 ул. Южная

Примечания

Ссылки 
Бидюк Е.Б. 

Населённые пункты Нерчинского района